Analco es un topónimo náhuatl que significa Al otro lado del río. Es el nombre de las siguientes localidades:

 San Juan Analco, pueblo de la Sierra de Oaxaca.
 Analco, un barrio de Guadalajara (Jalisco).
 Barrio de Analco, en la ciudad de Durango (Victoria de Durango).
 Barrio de Analco, en Puebla de Zaragoza (Puebla).
  (Analco), un barrio de Santa Fe (Nuevo México), Estados Unidos [Río Santa Fe].
 Analco, un barrio de Teoloyucan (estado de México).
 Analco, en el barrio de Tierra Blanca y también significa "más allá del agua"(Estado de Durango).
 Analco (El Salvador), un barrio de Zacatecoluca (departamento de La Paz).

Toponimia náhuatl de México